Eryngium leucacanthum är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Eryngium leucacanthum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
leucacanthum